Александр Алексе́енко:
 Алексеенко, Александр Александрович (род. 1973) — российский регбийный тренер.
 Алексеенко, Александр Анатольевич (1981—2014) — украинский футболист и мини-футболист.
 Алексеенко, Александр Дмитриевич (1933—2014) — заслуженный тренер СССР по тяжёлой атлетике.
 Алексеенко, Александр Минович (1924—1945) — пулемётчик, Герой Советского Союза.
 Алексеенко, Александр Николаевич (род. 1979) — украинский футболист.